Паола Суарес виграла титул, перемігши у фіналі Соню Джеясілан з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
  Крістіна Торренс-Валеро (2-ге коло)
  Алексія Дешом-Баллере (1-ше коло)
  Сільвія Плішке (2-ге коло)
  Ленка Немечкова (2-ге коло)
  Соня Джеясілан (фінал)
  Леа Жирарді (1-ше коло)
  Маріана Діас-Оліва (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Copa Colsanitas 1998 Draw

1998
Тур WTA 1998